|-
|(30251)||2000 HR22|| align=right|15,2|| align=right|2,521|| align=right|0,086|| align=right|1,93|| align=right|4,001||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|30252 Textorisová||2000 HE24|| align=right|15,4|| align=right|2,340|| align=right|0,179|| align=right|7,66|| align=right|3,579||MBA||30. april 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(30253)||2000 HF24|| align=right|15,6|| align=right|2,328|| align=right|0,187|| align=right|5,87|| align=right|3,551||MBA||30. april 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(30254)||2000 HZ25|| align=right|14,9|| align=right|2,876|| align=right|0,019|| align=right|2,48|| align=right|4,876||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30255)||2000 HK26|| align=right|15,5|| align=right|2,537|| align=right|0,114|| align=right|2,86|| align=right|4,040||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30256)||2000 HC30|| align=right|15,3|| align=right|2,193|| align=right|0,155|| align=right|6,03|| align=right|3,248||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30257)||2000 HH32|| align=right|15,1|| align=right|2,350|| align=right|0,145|| align=right|1,28|| align=right|3,603||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30258)||2000 HA33|| align=right|14,0|| align=right|2,605|| align=right|0,103|| align=right|14,57|| align=right|4,204||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30259)||2000 HC35|| align=right|15,1|| align=right|2,253|| align=right|0,190|| align=right|6,37|| align=right|3,380||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30260)||2000 HY35|| align=right|13,9|| align=right|2,345|| align=right|0,068|| align=right|6,05|| align=right|3,591||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30261)||2000 HB36|| align=right|14,0|| align=right|2,550|| align=right|0,093|| align=right|14,35|| align=right|4,071||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30262)||2000 HP41|| align=right|13,4|| align=right|2,690|| align=right|0,277|| align=right|14,54|| align=right|4,412||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30263)||2000 HR41|| align=right|13,9|| align=right|2,625|| align=right|0,128|| align=right|12,41|| align=right|4,252||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30264)||2000 HT44|| align=right|15,2|| align=right|2,526|| align=right|0,143|| align=right|3,94|| align=right|4,013||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30265)||2000 HH45|| align=right|15,5|| align=right|2,288|| align=right|0,095|| align=right|4,14|| align=right|3,460||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30266)||2000 HW48|| align=right|14,4|| align=right|2,585|| align=right|0,180|| align=right|14,21|| align=right|4,155||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30267)||2000 HQ49|| align=right|14,8|| align=right|2,618|| align=right|0,050|| align=right|0,43|| align=right|4,236||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30268)||2000 HM50|| align=right|14,7|| align=right|2,592|| align=right|0,147|| align=right|1,45|| align=right|4,173||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30269)||2000 HS50|| align=right|14,9|| align=right|2,369|| align=right|0,143|| align=right|2,94|| align=right|3,646||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30270)||2000 HJ51|| align=right|15,3|| align=right|2,415|| align=right|0,172|| align=right|3,63|| align=right|3,751||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30271)||2000 HZ51|| align=right|15,5|| align=right|2,290|| align=right|0,021|| align=right|4,76|| align=right|3,464||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30272)||2000 HA52|| align=right|15,2|| align=right|2,640|| align=right|0,053|| align=right|0,90|| align=right|4,289||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30273)||2000 HV52|| align=right|15,1|| align=right|2,226|| align=right|0,188|| align=right|3,31|| align=right|3,322||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30274)||2000 HN53|| align=right|13,3|| align=right|2,686|| align=right|0,214|| align=right|13,96|| align=right|4,401||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30275)||2000 HP53|| align=right|14,3|| align=right|2,594|| align=right|0,177|| align=right|2,19|| align=right|4,177||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30276)||2000 HB55|| align=right|14,9|| align=right|2,664|| align=right|0,073|| align=right|2,02|| align=right|4,347||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30277)||2000 HF55|| align=right|14,6|| align=right|2,279|| align=right|0,131|| align=right|4,85|| align=right|3,439||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30278)||2000 HN56|| align=right|13,4|| align=right|2,902|| align=right|0,066|| align=right|3,33|| align=right|4,942||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30279)||2000 HQ56|| align=right|15,0|| align=right|2,331|| align=right|0,139|| align=right|3,94|| align=right|3,558||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30280)||2000 HS56|| align=right|14,7|| align=right|2,512|| align=right|0,094|| align=right|3,57|| align=right|3,981||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30281)||2000 HH57|| align=right|14,1|| align=right|2,326|| align=right|0,203|| align=right|7,49|| align=right|3,547||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30282)||2000 HQ57|| align=right|14,5|| align=right|2,318|| align=right|0,119|| align=right|6,32|| align=right|3,528||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30283)||2000 HS57|| align=right|14,4|| align=right|2,277|| align=right|0,106|| align=right|6,81|| align=right|3,436||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30284)||2000 HG58|| align=right|15,7|| align=right|2,408|| align=right|0,156|| align=right|0,23|| align=right|3,736||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30285)||2000 HB59|| align=right|12,8|| align=right|3,061|| align=right|0,124|| align=right|10,24|| align=right|5,355||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30286)||2000 HG61|| align=right|15,1|| align=right|2,944|| align=right|0,088|| align=right|3,22|| align=right|5,050||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30287)||2000 HK62|| align=right|15,6|| align=right|2,739|| align=right|0,203|| align=right|2,57|| align=right|4,533||MBA||25. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30288)||2000 HT62|| align=right|14,7|| align=right|2,795|| align=right|0,056|| align=right|5,04|| align=right|4,673||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30289)||2000 HP65|| align=right|15,3|| align=right|2,321|| align=right|0,084|| align=right|5,15|| align=right|3,535||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30290)||2000 HG69|| align=right|15,3|| align=right|2,253|| align=right|0,040|| align=right|6,87|| align=right|3,380||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30291)||2000 HL71|| align=right|14,0|| align=right|2,602|| align=right|0,223|| align=right|9,60|| align=right|4,198||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30292)||2000 HJ72|| align=right|15,4|| align=right|2,253|| align=right|0,127|| align=right|2,82|| align=right|3,381||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30293)||2000 HO72|| align=right|14,3|| align=right|2,724|| align=right|0,057|| align=right|4,80|| align=right|4,494||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30294)||2000 HQ74|| align=right|14,7|| align=right|2,353|| align=right|0,227|| align=right|3,58|| align=right|3,608||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30295)||2000 HV74|| align=right|14,7|| align=right|2,562|| align=right|0,103|| align=right|4,57|| align=right|4,099||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30296)||2000 HZ76|| align=right|14,2|| align=right|2,633|| align=right|0,074|| align=right|9,69|| align=right|4,271||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30297)||2000 HO77|| align=right|13,2|| align=right|2,561|| align=right|0,132|| align=right|16,11|| align=right|4,098||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30298)||2000 HJ81|| align=right|15,2|| align=right|2,291|| align=right|0,195|| align=right|7,64|| align=right|3,467||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30299)||2000 HW81|| align=right|15,4|| align=right|2,246|| align=right|0,188|| align=right|2,98|| align=right|3,366||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30300)||2000 HF86|| align=right|13,8|| align=right|2,973|| align=right|0,048|| align=right|10,83|| align=right|5,124||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30301)||2000 HK87|| align=right|14,8|| align=right|2,279|| align=right|0,175|| align=right|5,27|| align=right|3,439||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30302)||2000 HS88|| align=right|14,9|| align=right|2,437|| align=right|0,042|| align=right|4,03|| align=right|3,803||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30303)||2000 HS93|| align=right|15,4|| align=right|2,197|| align=right|0,140|| align=right|2,52|| align=right|3,256||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30304)||2000 HZ103|| align=right|14,5|| align=right|2,528|| align=right|0,101|| align=right|14,40|| align=right|4,018||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|30305 Severi||2000 JA|| align=right|13,5|| align=right|2,840|| align=right|0,088|| align=right|2,87|| align=right|4,786||MBA||1. maj 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|30306 Frigyesriesz||2000 JD|| align=right|14,4|| align=right|2,529|| align=right|0,031|| align=right|2,02|| align=right|4,022||MBA||2. maj 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|30307 Marcelriesz||2000 JE|| align=right|13,2|| align=right|3,030|| align=right|0,027|| align=right|9,88|| align=right|5,273||MBA||2. maj 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(30308)||2000 JN1|| align=right|14,8|| align=right|2,291|| align=right|0,141|| align=right|5,27|| align=right|3,466||MBA||1. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30309)||2000 JR2|| align=right|14,1|| align=right|2,323|| align=right|0,071|| align=right|6,95|| align=right|3,539||MBA||3. maj 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(30310)||2000 JO9|| align=right|14,9|| align=right|2,363|| align=right|0,104|| align=right|1,45|| align=right|3,631||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30311)||2000 JS10|| align=right|13,9|| align=right|1,991|| align=right|0,161|| align=right|19,26|| align=right|2,809||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30312)||2000 JC11|| align=right|14,9|| align=right|2,433|| align=right|0,081|| align=right|5,04|| align=right|3,795||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30313)||2000 JF14|| align=right|13,6|| align=right|2,683|| align=right|0,237|| align=right|4,70|| align=right|4,394||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30314)||2000 JH14|| align=right|14,6|| align=right|2,251|| align=right|0,120|| align=right|6,14|| align=right|3,377||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30315)||2000 JM14|| align=right|14,2|| align=right|3,207|| align=right|0,143|| align=right|1,67|| align=right|5,743||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30316)||2000 JT14|| align=right|14,6|| align=right|2,466|| align=right|0,098|| align=right|4,23|| align=right|3,872||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30317)||2000 JR15|| align=right|13,5|| align=right|2,637|| align=right|0,089|| align=right|14,60|| align=right|4,281||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30318)||2000 JW15|| align=right|13,8|| align=right|2,742|| align=right|0,069|| align=right|3,27|| align=right|4,539||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30319)||2000 JT16|| align=right|13,1|| align=right|2,932|| align=right|0,043|| align=right|8,72|| align=right|5,021||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30320)||2000 JP17|| align=right|14,4|| align=right|2,412|| align=right|0,210|| align=right|6,19|| align=right|3,744||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30321)||2000 JT17|| align=right|15,0|| align=right|2,216|| align=right|0,077|| align=right|5,25|| align=right|3,298||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30322)||2000 JU17|| align=right|13,7|| align=right|2,786|| align=right|0,317|| align=right|14,91|| align=right|4,650||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30323)||2000 JV17|| align=right|14,6|| align=right|2,276|| align=right|0,129|| align=right|6,27|| align=right|3,432||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30324)||2000 JS19|| align=right|15,2|| align=right|2,233|| align=right|0,070|| align=right|1,66|| align=right|3,335||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30325)||2000 JV20|| align=right|15,0|| align=right|2,604|| align=right|0,027|| align=right|8,99|| align=right|4,202||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30326)||2000 JS21|| align=right|15,6|| align=right|2,269|| align=right|0,119|| align=right|1,86|| align=right|3,416||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30327)||2000 JP22|| align=right|14,1|| align=right|2,742|| align=right|0,122|| align=right|5,10|| align=right|4,540||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30328)||2000 JX22|| align=right|14,6|| align=right|2,306|| align=right|0,126|| align=right|9,36|| align=right|3,500||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30329)||2000 JR23|| align=right|14,0|| align=right|2,407|| align=right|0,051|| align=right|5,26|| align=right|3,733||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30330)||2000 JY24|| align=right|14,1|| align=right|2,352|| align=right|0,143|| align=right|6,89|| align=right|3,605||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30331)||2000 JT26|| align=right|13,2|| align=right|3,050|| align=right|0,135|| align=right|9,24|| align=right|5,327||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30332)||2000 JW26|| align=right|14,6|| align=right|2,432|| align=right|0,097|| align=right|3,46|| align=right|3,791||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30333)||2000 JH27|| align=right|14,2|| align=right|2,291|| align=right|0,155|| align=right|6,40|| align=right|3,466||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30334)||2000 JN28|| align=right|14,6|| align=right|2,436|| align=right|0,085|| align=right|5,08|| align=right|3,802||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30335)||2000 JU28|| align=right|12,9|| align=right|3,034|| align=right|0,112|| align=right|11,64|| align=right|5,284||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30336)||2000 JD29|| align=right|14,6|| align=right|2,568|| align=right|0,139|| align=right|4,41|| align=right|4,115||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30337)||2000 JO29|| align=right|14,7|| align=right|2,454|| align=right|0,193|| align=right|1,85|| align=right|3,843||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30338)||2000 JW29|| align=right|14,7|| align=right|2,309|| align=right|0,105|| align=right|3,76|| align=right|3,507||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30339)||2000 JQ32|| align=right|15,4|| align=right|2,609|| align=right|0,209|| align=right|1,57|| align=right|4,213||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30340)||2000 JY32|| align=right|14,2|| align=right|2,350|| align=right|0,112|| align=right|4,35|| align=right|3,601||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30341)||2000 JT33|| align=right|14,8|| align=right|2,389|| align=right|0,105|| align=right|5,38|| align=right|3,693||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30342)||2000 JX35|| align=right|14,0|| align=right|2,895|| align=right|0,011|| align=right|2,44|| align=right|4,925||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30343)||2000 JB36|| align=right|14,7|| align=right|2,364|| align=right|0,157|| align=right|2,30|| align=right|3,635||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30344)||2000 JG36|| align=right|14,2|| align=right|2,573|| align=right|0,185|| align=right|16,29|| align=right|4,127||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30345)||2000 JN36|| align=right|13,1|| align=right|2,635|| align=right|0,161|| align=right|14,36|| align=right|4,275||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30346)||2000 JK37|| align=right|12,6|| align=right|3,166|| align=right|0,226|| align=right|14,05|| align=right|5,632||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30347)||2000 JY37|| align=right|14,5|| align=right|2,297|| align=right|0,102|| align=right|5,55|| align=right|3,480||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30348)||2000 JD38|| align=right|15,3|| align=right|2,865|| align=right|0,083|| align=right|0,91|| align=right|4,850||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30349)||2000 JV38|| align=right|14,5|| align=right|2,811|| align=right|0,135|| align=right|10,34|| align=right|4,712||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30350)||2000 JA39|| align=right|15,4|| align=right|2,267|| align=right|0,172|| align=right|2,87|| align=right|3,413||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30351)||2000 JK39|| align=right|13,7|| align=right|2,643|| align=right|0,206|| align=right|11,82|| align=right|4,297||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30352)||2000 JL39|| align=right|13,6|| align=right|2,906|| align=right|0,047|| align=right|2,66|| align=right|4,953||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30353)||2000 JQ39|| align=right|14,1|| align=right|2,830|| align=right|0,060|| align=right|2,78|| align=right|4,759||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30354)||2000 JR39|| align=right|14,5|| align=right|3,217|| align=right|0,159|| align=right|0,82|| align=right|5,770||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30355)||2000 JU39|| align=right|14,8|| align=right|2,164|| align=right|0,093|| align=right|4,75|| align=right|3,183||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30356)||2000 JJ41|| align=right|15,6|| align=right|2,537|| align=right|0,216|| align=right|1,20|| align=right|4,041||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30357)||2000 JJ45|| align=right|14,6|| align=right|2,645|| align=right|0,100|| align=right|2,39|| align=right|4,300||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30358)||2000 JF49|| align=right|13,8|| align=right|2,415|| align=right|0,111|| align=right|5,41|| align=right|3,753||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30359)||2000 JE50|| align=right|14,0|| align=right|2,669|| align=right|0,170|| align=right|11,63|| align=right|4,360||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30360)||2000 JY50|| align=right|14,3|| align=right|2,433|| align=right|0,203|| align=right|4,85|| align=right|3,794||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30361)||2000 JJ51|| align=right|14,3|| align=right|2,534|| align=right|0,108|| align=right|12,54|| align=right|4,034||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30362)||2000 JD54|| align=right|14,9|| align=right|2,258|| align=right|0,100|| align=right|4,53|| align=right|3,391||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30363)||2000 JW54|| align=right|14,5|| align=right|2,444|| align=right|0,156|| align=right|3,29|| align=right|3,820||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30364)||2000 JX54|| align=right|14,0|| align=right|2,449|| align=right|0,196|| align=right|3,73|| align=right|3,831||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30365)||2000 JO55|| align=right|15,1|| align=right|2,314|| align=right|0,099|| align=right|4,19|| align=right|3,520||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30366)||2000 JC57|| align=right|12,9|| align=right|2,681|| align=right|0,110|| align=right|12,47|| align=right|4,389||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30367)||2000 JS57|| align=right|13,3|| align=right|2,785|| align=right|0,096|| align=right|10,20|| align=right|4,648||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30368)||2000 JT57|| align=right|14,2|| align=right|2,544|| align=right|0,097|| align=right|6,10|| align=right|4,057||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30369)||2000 JU58|| align=right|13,9|| align=right|2,562|| align=right|0,142|| align=right|8,44|| align=right|4,099||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30370)||2000 JA59|| align=right|14,3|| align=right|2,399|| align=right|0,114|| align=right|5,55|| align=right|3,714||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30371)||2000 JR59|| align=right|15,4|| align=right|2,332|| align=right|0,118|| align=right|6,41|| align=right|3,561||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30372)||2000 JK62|| align=right|14,9|| align=right|2,530|| align=right|0,120|| align=right|3,21|| align=right|4,024||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30373)||2000 JO62|| align=right|14,6|| align=right|2,388|| align=right|0,138|| align=right|6,35|| align=right|3,690||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30374)||2000 JU62|| align=right|14,8|| align=right|2,375|| align=right|0,125|| align=right|6,18|| align=right|3,660||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30375)||2000 JD63|| align=right|15,0|| align=right|2,519|| align=right|0,163|| align=right|3,33|| align=right|3,998||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30376)||2000 JE65|| align=right|13,1|| align=right|2,666|| align=right|0,184|| align=right|13,05|| align=right|4,353||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30377)||2000 JL66|| align=right|13,5|| align=right|2,602|| align=right|0,151|| align=right|14,69|| align=right|4,196||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30378)||2000 JW67|| align=right|15,1|| align=right|2,460|| align=right|0,148|| align=right|6,65|| align=right|3,857||MBA||6. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30379)||2000 JY69|| align=right|13,0|| align=right|2,788|| align=right|0,286|| align=right|17,27|| align=right|4,655||MBA||2. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30380)||2000 JE76|| align=right|15,0|| align=right|2,199|| align=right|0,093|| align=right|3,95|| align=right|3,261||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30381)||2000 JN76|| align=right|13,7|| align=right|2,565|| align=right|0,195|| align=right|5,96|| align=right|4,106||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30382)||2000 JB81|| align=right|14,1|| align=right|2,561|| align=right|0,188|| align=right|8,33|| align=right|4,097||MBA||15. maj 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(30383)||2000 KZ1|| align=right|14,6|| align=right|2,265|| align=right|0,151|| align=right|5,86|| align=right|3,408||MBA||26. maj 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(30384)||2000 KK3|| align=right|14,4|| align=right|2,721|| align=right|0,097|| align=right|3,13|| align=right|4,487||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30385)||2000 KG8|| align=right|13,4|| align=right|2,716|| align=right|0,089|| align=right|7,90|| align=right|4,474||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30386)||2000 KL16|| align=right|14,2|| align=right|2,787|| align=right|0,032|| align=right|3,47|| align=right|4,653||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30387)||2000 KN16|| align=right|13,6|| align=right|2,545|| align=right|0,169|| align=right|12,98|| align=right|4,059||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30388)||2000 KJ17|| align=right|14,5|| align=right|2,744|| align=right|0,084|| align=right|1,74|| align=right|4,545||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30389)||2000 KW17|| align=right|14,2|| align=right|2,830|| align=right|0,030|| align=right|3,06|| align=right|4,761||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30390)||2000 KX17|| align=right|13,7|| align=right|3,133|| align=right|0,134|| align=right|1,80|| align=right|5,545||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30391)||2000 KA23|| align=right|13,7|| align=right|2,979|| align=right|0,057|| align=right|11,96|| align=right|5,142||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30392)||2000 KX26|| align=right|13,7|| align=right|2,704|| align=right|0,225|| align=right|12,74|| align=right|4,446||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30393)||2000 KN30|| align=right|13,7|| align=right|2,661|| align=right|0,236|| align=right|5,26|| align=right|4,341||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30394)||2000 KZ32|| align=right|13,5|| align=right|3,203|| align=right|0,124|| align=right|1,40|| align=right|5,730||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30395)||2000 KQ36|| align=right|13,6|| align=right|2,805|| align=right|0,124|| align=right|15,02|| align=right|4,697||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30396)||2000 KV36|| align=right|14,3|| align=right|3,007|| align=right|0,083|| align=right|2,87|| align=right|5,214||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30397)||2000 KU39|| align=right|13,9|| align=right|2,606|| align=right|0,337|| align=right|6,92|| align=right|4,207||MBA||24. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30398)||2000 KM41|| align=right|13,6|| align=right|3,174|| align=right|0,201|| align=right|13,60|| align=right|5,654||MBA||30. maj 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(30399)||2000 KF42|| align=right|13,7|| align=right|2,739|| align=right|0,247|| align=right|15,49|| align=right|4,533||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30400)||2000 KL42|| align=right|14,4|| align=right|2,450|| align=right|0,135|| align=right|14,75|| align=right|3,835||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30401)||2000 KO47|| align=right|12,3|| align=right|3,207|| align=right|0,085|| align=right|17,04|| align=right|5,742||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30402)||2000 KN50|| align=right|14,6|| align=right|2,432|| align=right|0,172|| align=right|8,51|| align=right|3,792||MBA||23. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30403)||2000 KR50|| align=right|13,8|| align=right|2,597|| align=right|0,203|| align=right|14,75|| align=right|4,184||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30404)||2000 KN51|| align=right|16,2|| align=right|2,678|| align=right|0,100|| align=right|1,18|| align=right|4,382||MBA||31. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30405)||2000 KE52|| align=right|15,2|| align=right|2,170|| align=right|0,096|| align=right|4,17|| align=right|3,196||MBA||23. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30406)||2000 KU54|| align=right|14,7|| align=right|2,253|| align=right|0,116|| align=right|3,57|| align=right|3,382||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30407)||2000 KK55|| align=right|15,1|| align=right|2,310|| align=right|0,023|| align=right|4,40|| align=right|3,510||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30408)||2000 KW55|| align=right|13,2|| align=right|2,993|| align=right|0,038|| align=right|9,87|| align=right|5,178||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30409)||2000 KY55|| align=right|14,7|| align=right|2,598|| align=right|0,123|| align=right|2,20|| align=right|4,187||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30410)||2000 KU56|| align=right|13,7|| align=right|3,065|| align=right|0,068|| align=right|11,04|| align=right|5,364||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30411)||2000 KP57|| align=right|14,7|| align=right|2,363|| align=right|0,192|| align=right|3,88|| align=right|3,631||MBA||24. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30412)||2000 KJ58|| align=right|14,7|| align=right|2,965|| align=right|0,072|| align=right|10,62|| align=right|5,104||MBA||24. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30413)||2000 KS59|| align=right|13,9|| align=right|3,052|| align=right|0,071|| align=right|3,17|| align=right|5,330||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30414)||2000 KC69|| align=right|15,1|| align=right|2,579|| align=right|0,059|| align=right|2,10|| align=right|4,142||MBA||29. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30415)||2000 KT74|| align=right|13,5|| align=right|2,750|| align=right|0,126|| align=right|6,70|| align=right|4,561||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30416)||2000 KG76|| align=right|15,6|| align=right|2,393|| align=right|0,043|| align=right|7,11|| align=right|3,702||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|30417 Staudt||2000 LF|| align=right|14,4|| align=right|2,660|| align=right|0,206|| align=right|3,61|| align=right|4,338||MBA||1. junij 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|30418 Jakobsteiner||2000 LG|| align=right|14,3|| align=right|2,685|| align=right|0,215|| align=right|12,18|| align=right|4,400||MBA||1. junij 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(30419)||2000 LU|| align=right|13,3|| align=right|2,809|| align=right|0,096|| align=right|7,37|| align=right|4,708||MBA||2. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(30420)||2000 LD1|| align=right|13,3|| align=right|2,713|| align=right|0,090|| align=right|7,56|| align=right|4,467||MBA||1. junij 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(30421)||2000 LM2|| align=right|14,3|| align=right|2,800|| align=right|0,114|| align=right|9,73|| align=right|4,684||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30422)||2000 LE4|| align=right|13,8|| align=right|2,632|| align=right|0,084|| align=right|14,40|| align=right|4,270||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30423)||2000 LG4|| align=right|12,8|| align=right|3,108|| align=right|0,059|| align=right|17,74|| align=right|5,480||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30424)||2000 LS4|| align=right|13,6|| align=right|2,210|| align=right|0,126|| align=right|6,03|| align=right|3,286||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30425)||2000 LP7|| align=right|14,7|| align=right|2,732|| align=right|0,164|| align=right|5,13|| align=right|4,514||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30426)||2000 LU8|| align=right|14,6|| align=right|2,420|| align=right|0,145|| align=right|5,27|| align=right|3,764||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30427)||2000 LX8|| align=right|14,0|| align=right|2,912|| align=right|0,121|| align=right|1,82|| align=right|4,968||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30428)||2000 LP11|| align=right|13,1|| align=right|2,659|| align=right|0,075|| align=right|14,73|| align=right|4,335||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30429)||2000 LR11|| align=right|13,0|| align=right|3,055|| align=right|0,107|| align=right|11,45|| align=right|5,338||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30430)||2000 LO16|| align=right|14,7|| align=right|2,324|| align=right|0,086|| align=right|4,75|| align=right|3,543||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30431)||2000 LR16|| align=right|14,7|| align=right|2,270|| align=right|0,131|| align=right|5,81|| align=right|3,419||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30432)||2000 LM20|| align=right|12,6|| align=right|2,633|| align=right|0,129|| align=right|11,45|| align=right|4,271||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30433)||2000 LJ21|| align=right|12,4|| align=right|3,099|| align=right|0,047|| align=right|15,27|| align=right|5,455||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30434)||2000 LQ21|| align=right|12,8|| align=right|3,148|| align=right|0,080|| align=right|13,24|| align=right|5,585||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30435)||2000 LB29|| align=right|12,7|| align=right|3,952|| align=right|0,238|| align=right|3,11|| align=right|7,854||HLD||9. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30436)||2000 LC29|| align=right|13,8|| align=right|2,641|| align=right|0,172|| align=right|2,83|| align=right|4,291||MBA||9. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30437)||2000 LE32|| align=right|14,0|| align=right|2,354|| align=right|0,070|| align=right|6,23|| align=right|3,610||MBA||5. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30438)||2000 LL34|| align=right|13,5|| align=right|2,807|| align=right|0,155|| align=right|10,56|| align=right|4,702||MBA||3. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|30439 Moe||2000 MB|| align=right|13,6|| align=right|2,484|| align=right|0,114|| align=right|6,20|| align=right|3,914||MBA||21. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|30440 Larry||2000 MG|| align=right|14,4|| align=right|2,990|| align=right|0,209|| align=right|1,44|| align=right|5,168||MBA||22. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|30441 Curly||2000 MX|| align=right|13,9|| align=right|3,127|| align=right|0,155|| align=right|6,50|| align=right|5,529||MBA||24. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(30442)||2000 MO4|| align=right|13,6|| align=right|3,071|| align=right|0,134|| align=right|9,52|| align=right|5,380||MBA||25. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|30443 Stieltjes||2000 NR|| align=right|13,0|| align=right|2,640|| align=right|0,033|| align=right|6,87|| align=right|4,288||MBA||3. julij 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|30444 Shemp||2000 NY1|| align=right|13,9|| align=right|2,774|| align=right|0,171|| align=right|8,03|| align=right|4,618||MBA||5. julij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|30445 Stirling||2000 NJ2|| align=right|13,8|| align=right|2,701|| align=right|0,147|| align=right|12,07|| align=right|4,437||MBA||5. julij 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(30446)||2000 NO2|| align=right|13,4|| align=right|2,646|| align=right|0,126|| align=right|3,47|| align=right|4,304||MBA||3. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30447)||2000 NO3|| align=right|13,9|| align=right|2,945|| align=right|0,115|| align=right|3,59|| align=right|5,054||MBA||3. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30448)||2000 NV3|| align=right|13,8|| align=right|2,682|| align=right|0,146|| align=right|12,84|| align=right|4,392||MBA||7. julij 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(30449)||2000 NH13|| align=right|13,0|| align=right|2,835|| align=right|0,130|| align=right|10,75|| align=right|4,772||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30450)||2000 NM20|| align=right|14,4|| align=right|2,965|| align=right|0,046|| align=right|8,83|| align=right|5,104||MBA||6. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30451)||2000 NX23|| align=right|14,5|| align=right|3,037|| align=right|0,119|| align=right|9,57|| align=right|5,292||MBA||5. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30452)||2000 NR24|| align=right|14,0|| align=right|2,853|| align=right|0,088|| align=right|13,17|| align=right|4,817||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30453)||2000 NQ25|| align=right|12,5|| align=right|2,869|| align=right|0,131|| align=right|12,78|| align=right|4,858||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30454)||2000 NK26|| align=right|14,3|| align=right|3,129|| align=right|0,033|| align=right|8,90|| align=right|5,535||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30455)||2000 NB27|| align=right|13,0|| align=right|3,083|| align=right|0,004|| align=right|10,36|| align=right|5,413||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30456)||2000 OY1|| align=right|13,9|| align=right|3,173|| align=right|0,173|| align=right|1,41|| align=right|5,652||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30457)||2000 OZ3|| align=right|13,3|| align=right|2,998|| align=right|0,110|| align=right|8,80|| align=right|5,190||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30458)||2000 OC6|| align=right|13,2|| align=right|3,049|| align=right|0,089|| align=right|7,85|| align=right|5,323||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30459)||2000 OK6|| align=right|13,9|| align=right|2,274|| align=right|0,112|| align=right|5,69|| align=right|3,428||MBA||29. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30460)||2000 OT6|| align=right|13,7|| align=right|3,183|| align=right|0,043|| align=right|9,55|| align=right|5,678||MBA||29. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30461)||2000 OZ9|| align=right|13,4|| align=right|2,730|| align=right|0,162|| align=right|6,14|| align=right|4,509||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30462)||2000 OM10|| align=right|13,3|| align=right|3,006|| align=right|0,095|| align=right|11,45|| align=right|5,210||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30463)||2000 OE11|| align=right|13,8|| align=right|2,977|| align=right|0,083|| align=right|9,00|| align=right|5,137||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30464)||2000 OH12|| align=right|14,0|| align=right|2,617|| align=right|0,086|| align=right|2,03|| align=right|4,234||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30465)||2000 OY13|| align=right|13,3|| align=right|3,124|| align=right|0,050|| align=right|5,54|| align=right|5,521||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30466)||2000 OP14|| align=right|13,4|| align=right|3,168|| align=right|0,095|| align=right|11,57|| align=right|5,639||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30467)||2000 OV14|| align=right|13,1|| align=right|3,061|| align=right|0,045|| align=right|8,03|| align=right|5,355||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30468)||2000 OW16|| align=right|13,0|| align=right|3,158|| align=right|0,098|| align=right|7,49|| align=right|5,611||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30469)||2000 OZ16|| align=right|13,9|| align=right|3,210|| align=right|0,189|| align=right|1,06|| align=right|5,751||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30470)||2000 OR19|| align=right|13,5|| align=right|3,049|| align=right|0,209|| align=right|3,18|| align=right|5,323||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30471)||2000 OF20|| align=right|13,3|| align=right|3,238|| align=right|0,032|| align=right|6,22|| align=right|5,825||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30472)||2000 OM23|| align=right|12,4|| align=right|3,218|| align=right|0,177|| align=right|15,11|| align=right|5,771||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30473)||2000 OP23|| align=right|14,1|| align=right|3,037|| align=right|0,124|| align=right|0,89|| align=right|5,290||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30474)||2000 OE26|| align=right|14,0|| align=right|2,762|| align=right|0,144|| align=right|10,44|| align=right|4,589||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30475)||2000 OA32|| align=right|13,0|| align=right|3,169|| align=right|0,108|| align=right|19,00|| align=right|5,641||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30476)||2000 OY34|| align=right|13,7|| align=right|2,585|| align=right|0,120|| align=right|16,10|| align=right|4,156||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30477)||2000 OM36|| align=right|13,7|| align=right|2,763|| align=right|0,129|| align=right|11,83|| align=right|4,591||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30478)||2000 OQ37|| align=right|13,7|| align=right|3,227|| align=right|0,148|| align=right|10,45|| align=right|5,795||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30479)||2000 OW37|| align=right|13,6|| align=right|3,327|| align=right|0,180|| align=right|10,25|| align=right|6,067||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30480)||2000 OH40|| align=right|13,7|| align=right|2,758|| align=right|0,230|| align=right|7,56|| align=right|4,581||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30481)||2000 OX40|| align=right|13,7|| align=right|3,166|| align=right|0,136|| align=right|9,59|| align=right|5,633||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30482)||2000 OG45|| align=right|11,7|| align=right|3,181|| align=right|0,108|| align=right|16,56|| align=right|5,673||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30483)||2000 OG52|| align=right|13,2|| align=right|3,229|| align=right|0,039|| align=right|8,40|| align=right|5,801||MBA||24. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30484)||2000 PD6|| align=right|13,6|| align=right|3,011|| align=right|0,117|| align=right|10,94|| align=right|5,224||MBA||5. avgust 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(30485)||2000 PK16|| align=right|13,4|| align=right|2,944|| align=right|0,203|| align=right|6,80|| align=right|5,050||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30486)||2000 PE23|| align=right|13,9|| align=right|2,624|| align=right|0,229|| align=right|11,36|| align=right|4,249||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30487)||2000 QG10|| align=right|14,5|| align=right|3,188|| align=right|0,154|| align=right|0,24|| align=right|5,691||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30488)||2000 QJ11|| align=right|14,1|| align=right|2,953|| align=right|0,108|| align=right|2,35|| align=right|5,073||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30489)||2000 QL32|| align=right|13,1|| align=right|3,097|| align=right|0,039|| align=right|9,21|| align=right|5,448||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30490)||2000 QP33|| align=right|12,4|| align=right|3,134|| align=right|0,046|| align=right|16,74|| align=right|5,547||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30491)||2000 QJ38|| align=right|14,0|| align=right|3,185|| align=right|0,165|| align=right|2,18|| align=right|5,684||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30492)||2000 QQ40|| align=right|13,6|| align=right|3,162|| align=right|0,181|| align=right|1,92|| align=right|5,623||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30493)||2000 QM48|| align=right|13,0|| align=right|3,188|| align=right|0,072|| align=right|9,17|| align=right|5,692||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30494)||2000 QD67|| align=right|13,1|| align=right|3,148|| align=right|0,180|| align=right|21,05|| align=right|5,585||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30495)||2000 QZ72|| align=right|13,1|| align=right|3,235|| align=right|0,054|| align=right|11,95|| align=right|5,818||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30496)||2000 QN80|| align=right|13,6|| align=right|3,077|| align=right|0,117|| align=right|10,73|| align=right|5,397||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30497)||2000 QH97|| align=right|12,3|| align=right|3,162|| align=right|0,086|| align=right|13,79|| align=right|5,621||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30498)||2000 QK100|| align=right|11,7|| align=right|5,301|| align=right|0,089|| align=right|4,68|| align=right|12,21||JUT||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30499)||2000 QE169|| align=right|11,8|| align=right|5,173|| align=right|0,057|| align=right|3,92|| align=right|11,77||JUT||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30500)||2000 QC193|| align=right|13,8|| align=right|3,085|| align=right|0,138|| align=right|2,56|| align=right|5,417||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov